OSMED steht als Abkürzung für:

 Oto-spondylo-megaepiphysäre Dysplasie

Osmed steht für:

 schwedischer Kreuzer, der am 16. Februar 1940 durch das deutsche U-Boot U 14 versenkt wurde, siehe U 14 (Kriegsmarine)#Vierte Feindfahrt

Abkürzung